Corycaeus medius – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1927 roku przez brytyjskiego zoologa Roberta Gurneya.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1927 roku